Прапор Першотравенська був затверджений у грудні  21 травня 2004 року  рішенням №54-23/XXIV Першотравеньськоï  міської ради. Автор - Г.Г.Перунков.

Опис
Прямокутне малинове полотнище з співвідношенням сторін 2:3 (за іншими даними 1,42:2,08), на верхньому древковому кутку герб міста (висотою 1/3 ширини прапора).

Див. також 
 Герб Першотравенська
 Першотравенськ

Джерела 
 Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень: [Історичні нариси]. — Д.: Арт-Прес, 2012. с.147−192с. ISBN 978-966-348-279-8

Посилання 
 «Українська геральдика», Прапор Першотравенська 

Першотравенськ
Першотравенськ